FB Hurrican Karlovy Vary je florbalový klub z Karlových Varů. Klub byl založen v roce 1997.

Mužský tým hraje od sezóny 2022/23 Superligu florbalu, po prvním postupu do nejvyšší soutěže v předchozí sezóně.

Mužský tým

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Profil oddílu na webu Českého florbalu 

Florbalové kluby v Karlovarském kraji
Sportovní kluby v Karlových Varech
Sportovní kluby založené v roce 1997